CALT peut faire référence à :
 CALT est une société de production d'émissions de télévision
 CALT est le principal constructeur de lanceurs chinois.

Homonymie d'acronyme